Узбеки — тюркомовний народ Узбекистана.
 Узбек (атабек) — атабек Азербайджану (1210–1225).
 Узбек-хан — хан  Золотої Орди (1313–1341).
 Узбеки дештікіпчакскіе — кочова тюрко-монгольська народність, що утворилася в східній частині  Золотої Орди після правління Узбек-хана в XV століття.
  Узбек — колишня назва зниклого села  Лебедине в  Роздольненському районі  Криму
 Узбек німецький — колишня назва зниклого села  Федотовка в  Сакському районі  Криму.
 Узбек Костянтин Минович - доктор філософських наук, професор